Mistrzostwa Europy w Curlingu 1979 odbyły się między 18 a 24 listopada 1979 we włoskim Varese.

W rywalizacji udział wzięło 20 drużyn (9 kobiecych i 11 męskich), w mistrzostwach zadebiutowała męska reprezentacja Walii. W rywalizacji kobiet z fazy grupowej najlepsza drużyna bezpośrednio awansowała do finału, 2. i 3. zmierzyły się w półfinale. W półfinałach mężczyzn spotkały się 4 zespoły, dwa zwycięskie awansowały do finału a przegrane zdobyły brązowe medale.

W trzecim z rzędu kobiecym finale szwedzko-szwajcarskim pierwszy raz lepsze okazały się Szwajcarki (Gaby Casanova), które pokonały Szwedki (Birgitta Törn) 9:7. Brązowy medal zdobyła reprezentacja Szkocji (Beth Lindsay).

Po raz pierwszy tytuł mistrzów kontynentu wywalczyli Szkoci (Jimmy Waddell) pokonując w finale Szwedów (Jan Ullsten) 8:7. Brązowe medale uzyskali Norwegowie i Włosi, był to ich najlepszy występ w historii mistrzostw Europy.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Bibliografia 
 
 

1979
1979 w curlingu
Zawody sportowe we Włoszech
Curling we Włoszech
1979 we Włoszech
Varese